Die Groupement National de Football 2021/22 ist die 66. Saison der höchsten Spielklasse Marokkos. Meister wurde der WAC Casablanca.

|}

Coupe du Trone 2021/22 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesm/maro2022.html#gnf1

Fußballsaison 2021/22
Fußballwettbewerb in Marokko